Вертелецкий Владимир Евгеньевич (р. 28 июля 1938, Ровно) — американский врач-генетик. Член Национальной медицинской академии Аргентины, почётный член НАНУ (2003), почётный доктор НаУКМА (2003).

Биография 
Учился на медицинском факультете Университета в Буэнос-Айресе (1955-1961). Имел врачебную практику в медицинских заведениях США.

Работал ассистентом профессора отдела педиатрии (1970-1972), в то же время — руководитель отдела медицинской генетики (1970-1974) Медицинского университета Южной Каролины (г. Чарлстон); с 1974 профессор, руководитель отдела медицинской генетики Университета Южной Алабамы (г. Мобил, оба — США).

С 1999 возглавляет Украинско-американскую программу предотвращения врождённых недостатков развития, на основе которой разработаны и внедрены в 2-х областях Украины реестры всех новорождённых и детей с врождёнными пороками развития. Создал компьютерную международную информационную систему по вопросам тератологии и наследственной патологии.

Научная деятельность 
Специалист в области тератологии и медицинской генетики. Разрабатывает принципы и подходы к профилактике врождённых пороков развития. Впервые провёл молекулярно-генетическое исследование больных с нейрофиброматозом. Создал систему мониторинга врождённых пороков развития в штате Алабама.

Работы 
 Antenatal Diagnosis of genetic defects // J. of Medical Association State of Alabama. 1976. Vol. 45, № 2;
 Myopathy in Marinecko-Sjogren Syndrome // European J. of Neurology. 1987. № 26 (соавт.);
 Role of the Web-Internet and Birth Defects in Ukraine // Intern. Congress of Human Genetics. Vienna, 2001 (соавт.);
 Molecular Chacterization of a Ring Chromosome 16 From a Patient with Bilateral Cataracts // American J. of Medical Genetics. 2002. Vol. 107, № 12 (в соавт.).
 Foglia, V.G., Fernandez-Collazo, E.L., Wesley, O.R., Wertelecki, W., Granillo, R.: Trastornos de la Reproduccion de La Rata Macho Diabetica. Rev. Soc. Argent. Biol. 37:127 (1961).
 Wertelecki, W; Schindler, A.M; Gerald, P.S (1966). "Partial Deletion of Chromosome 18". The Lancet. 288 (7464): 641. doi:10.1016/S0140-6736(66)91964-7.
 Kennedy Jr, J. L; Wertelecki, W; Gates, L; Sperry, B. P; Cass, V. M (1967). "The early treatment of phenylketonuria". American journal of diseases of children (1960). 113 (1): 16–21. PMID 6016173.
 Wertelecki, W., Lawton, T.J.: A Computer Program for Gathering Family History. Eighth IBM Medical Symposium, p. 165 (1967).
 Wertelecki, W; Mantel, N (1973). "Increased Birth Weight in Leukemia". Pediatric Research. 7 (3): 132–8. doi:10.1203/00006450-197303000-00005. PMID 4511339.
 Niswander, J. D; Wertelecki, W (1973). "Congenital malformation among offspring of epileptic women". Lancet. 1 (7811): 1062. PMID 4122140.
 Wertelecki, W; Graham Jr, J. M; Sergovich, F. R (1976). "The clinical syndrome of triploidy". Obstetrics and gynecology. 47 (1): 69–76. PMID 1246396.
 Wertelecki, W; Superneau, D. W; Blackburn, W. R; Varakis, J. N (1982). "Neurofibromatosis, skin hemangiomas, and arterial disease". Birth defects original article series. 18 (3B): 29–41. PMID 6814548.
 Wertelecki, Wladimir; Rouleau, Guy A; Superneau, Duane W; Forehand, Lois W; Williams, John P; Haines, Jonathan L; Gusella, James F (1988). "Neurofibromatosis 2: Clinical and DNA Linkage Studies of a Large Kindred". New England Journal of Medicine. 319 (5): 278–83. doi:10.1056/NEJM198808043190505. PMID 3134615.
 Vogel, Hannes; Urich, Henry; Horoupian, Dikran S; Wertelecki, Wladimir (2008). "The Brain in the 18q- Syndrome". Developmental Medicine & Child Neurology. 32 (8): 732–7. doi:10.1111/j.1469-8749.1990.tb08435.x. PMID 2210088.
 Wertelecki, Wladimir; Smith, Lynne T; Byers, Peter (1992). "Initial observations of human dermatosparaxis: Ehlers-Danlos syndrome type VIIC". The Journal of Pediatrics. 121 (4): 558–64. doi:10.1016/S0022-3476(05)81144-8. PMID 1403389.
 Wertelecki, W (2010). "Malformations in a Chornobyl-Impacted Region". Pediatrics. 125 (4): e836–43. doi:10.1542/peds.2009-2219. PMID 20308207.
Наиболее современные публикации:
 Carlson, Charles R; Uriu-Adams, Janet Y; Chambers, Christina D; Yevtushok, Lyubov; Zymak-Zakutnya, Natalya; Chan, Priscilla H; Schafer, Jordan J; Wertelecki, Wladimir; Keen, Carl L (2017). "Vitamin D Deficiency in Pregnant Ukrainian Women: Effects of Alcohol Consumption on Vitamin D Status". Journal of the American College of Nutrition. 36 (1): 44–56. doi:10.1080/07315724.2016.1174091. PMC 5478197 Freely accessible. PMID 28169608.
 Mesa, Diego A; Kable, Julie A; Coles, Claire D; Jones, Kenneth Lyons; Yevtushok, Lyubov; Kulikovsky, Yaroslav; Wertelecki, Wladimir; Coleman, Todd P; Chambers, Christina D (2017). "The Use of Cardiac Orienting Responses as an Early and Scalable Biomarker of Alcohol-Related Neurodevelopmental Impairment". Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 41 (1): 128–138. doi:10.1111/acer.13261. PMC 5205554 Freely accessible. PMID 27883195.
 Balaraman, Sridevi; Schafer, Jordan J; Tseng, Alexander M; Wertelecki, Wladimir; Yevtushok, Lyubov; Zymak-Zakutnya, Natalya; Chambers, Christina D; Miranda, Rajesh C (2016). "Plasma miRNA Profiles in Pregnant Women Predict Infant Outcomes following Prenatal Alcohol Exposure". Plos One. 11 (11): e0165081. Bibcode:2016PLoSO..1165081B. doi:10.1371/journal.pone.0165081. PMC 5102408 Freely accessible. PMID 27828986.
 Wertelecki, Wladimir; Chambers, Christina D; Yevtushok, Lyubov; Zymak-Zakutnya, Natalya; Sosyniuk, Zoriana; Lapchenko, Serhiy; Ievtushok, Bogdana; Akhmedzhanova, Diana; Komov, Oleksandr (2017). "Chornobyl 30 years later: Radiation, pregnancies, and developmental anomalies in Rivne, Ukraine". European Journal of Medical Genetics. 60 (1): 2–11. doi:10.1016/j.ejmg.2016.09.019. PMID 27697599.
 Montag, Annika C; Hull, Andrew D; Yevtushok, Lyubov; Zymak-Zakutnya, Natalya; Sosyniuk, Zoryana; Dolhov, Viktor; Jones, Kenneth Lyons; Wertelecki, Wladimir; Chambers, Christina D (2016). "Second-Trimester Ultrasound as a Tool for Early Detection of Fetal Alcohol Spectrum Disorders". Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 40 (11): 2418–2425. doi:10.1111/acer.13232. PMC 5104277 Freely accessible. PMID 27688069.
 Kable, Julie A; Coles, Claire D; Jones, Kenneth L; Yevtushok, Lyubov; Kulikovsky, Yaroslav; Wertelecki, Wladimir; Chambers, Christina D (2016). "Cardiac Orienting Responses Differentiate the Impact of Prenatal Alcohol Exposure in Ukrainian Toddlers". Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 40 (11): 2377–2384. doi:10.1111/acer.13221. PMC 5073038 Freely accessible. PMID 27650880.
 Bandoli, Gretchen; Coles, Claire D; Kable, Julie A; Wertelecki, Wladimir; Granovska, Irina V; Pashtepa, Alla O; Chambers, Christina D (2016). "Assessing the Independent and Joint Effects of Unmedicated Prenatal Depressive Symptoms and Alcohol Consumption in Pregnancy and Infant Neurodevelopmental Outcomes". Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 40 (6): 1304–11. doi:10.1111/acer.13081. PMC 4889502 Freely accessible. PMID 27129610.
 Wertelecki, Wladimir; Koerblein, Alfred; Ievtushok, Bogdana; Zymak-Zakutnia, Nataliya; Komov, Oleksandr; Kuznietsov, Illia; Lapchenko, Serhiy; Sosyniuk, Zoriana (2016). "Elevated congenital anomaly rates and incorporated cesium-137 in the Polissia region of Ukraine". Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. 106 (3): 194–200. doi:10.1002/bdra.23476. PMID 26871487.

Литература 
 И. Г. Бариляк Энциклопедия современной Украины. — Т. 4. — Киев, 2005., стр. 278

Генетики США
Иностранные члены Национальной академии наук Украины
Преподаватели Университета Южной Алабамы